Tagliunesi – abitanti di Castelli Calepio
Tagliunesi – abitanti di Tagliuno